Petrovka (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Petrovka (Irkoetsk) - dorp in de Russische oblast Irkoetsk
 Petrovka (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Petrovka (district Gorsjetsjenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovka (selsovjet Krasnodolinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovka (selsovjet Krasnoznamenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovka (selsovjet Oespenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovka (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Petrovka (district Sjtsjigrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Petrovka (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm
 Petrovka (Primorje) - dorp in de Russische kraj Primorje
 Petrovka (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Petrovka (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Petrovka (Stavropol) - dorp in de Russische kraj Stavropol
 Petrovka (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen
 Petrovka (Tomsk) - dorp in de Russische oblast Tomsk
 Petrovka (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda